Half-Life – gra komputerowa
 lipaza wątrobowa (Hepatic Lipase)
 ziarnica złośliwa – (HL), choroba nowotworowa układu chłonnego
 hektolitr (hl, hL) – skrót jednostki objętości